COA, sigle composé des trois lettres C, O et A, peut faire référence à :
 Comité olympique algérien ;
 Comité olympique allemand ;
 Comité olympique andorran ;
 Comité olympique angolais ;
 Chart of accounts (en français, plan de comptes) ;
 Certificate of authenticity (en français, certificat d'authenticité), un document qui assure de l'authenticité d'une œuvre anthropique ;
 carbone organique assimilable ;
 Côte ouest-africaine ;
 Commis et ouvriers d'administration, une section militaire française ;
 Comité d'organisation de l'automobile et du cycle, le comité d'organisation de l'automobile et du cycle, sous Vichy.

COA est un code qui peut faire référence à :
 Continental Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 , en Californie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CoA est une abréviation qui peut faire référence à :
 coenzyme A.

Code